Nurzec – rzeka we wschodniej Polsce i na Białorusi, prawy dopływ Bugu
 Nurzec – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki 
 Nurzec – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Nurzec – stacja kolejowa we wsi Nurzec-Stacja, w woj. podlaskim
 gmina Nurzec – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1952 -1954 w woj. białostockim

Zobacz też 
 Nowy Nurzec – przystanek kolejowy
 Nurzec-Stacja
 Nurzec-Kisielewo
 Nurzec-Kolonia

 nurce – rodzina ptaków
 nurzec mały

Linki zewnętrzne